Gagnidse  (auch Gagnidze, Gagnije, გაგნიძე) ist ein georgischer Familienname:
 George Gagnidze (* 1. Januar 1970)  in Tiflis, georgischer Opernsänger (Bariton)
 Luka Gagnidse (* 2003), georgischer Fußballspieler
 Nikoloz Gagnidse (* 1986), georgischer Ringer
 Nugesha Gagnidze (* 1966), georgische Germanistin
 Revas Gagnidze (1932–2009), georgischer Botaniker
 Zurab J. Gagnidse, Sänger der georgischen Band The Shin